Goedele (voornaam), een meisjesnaam 
 Goedele Nu, Belgisch VTM-televisieprogramma
 Goedele (VTM), Belgisch VTM-televisieprogramma
 Goedele (VARA), Nederlands VARA-televisieprogramma
 Goedele (SBS6), Nederlands erotisch SBS6-televisieprogramma
 Goedele (tijdschrift), voormalig Nederlands tijdschrift uitgegeven door Sanoma